Kageronia är ett släkte av dagsländor som beskrevs av Matsumura 1931. Kageronia ingår i familjen forsdagsländor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Forsdagsländor
Kageronia